Pope kan som auktorsförkortning betyda:

 Clifford Hillhouse Pope
 Willis Thomas Pope

Robotskapade auktorsförkortningar